Le psaume 11 peut désigner : 
 le psaume 11 (10) : psaume 11 selon la numérotation hébraïque, psaume 10 selon la numérotation grecque ;
 le psaume 12 (11) : psaume 12 selon la numérotation hébraïque, psaume 11 selon la numérotation grecque.